

События 

 1 марта — Битва под Усвятом. Победа Ярослава Всеволодовича над литовцами.
 Олег Курский попытался отобрать Чернигов у Михаила Всеволодовича, но потерпел неудачу.
 Великий магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальца и польский князь Конрад I Мазовецкий заключают договор о разделе прусских земель. Мазовецкий князь Конрад приглашает Тевтонский орден для борьбы с пруссами. Тевтонский орден получает Хелминскую землю.
 Рёгнвальд IV Годредарсон, Король Островов, свергнут и заменён своим сводным братом Олафом Чёрным.
 Король Франции Людовик VIII возглавил поход на юг против альбигойцев, взял Авиньон, но умер в походе от дизентерии.
 25 апреля — королём Франции становится Людовик IX Святой (1226—1270)
 1226—1236 — Регентство Бланки Кастильской во Франции.
 Восстановилась Ломбардская лига против императора Священной Римской империи Фридриха II.
 14 июня — Хетум I взошёл на престол Киликийского царства.
 Чингисхан выступает в поход на тангутское государство Си-Ся.
 Джалал ад-Дин Менгуберди взял и разграбил Тбилиси.

Правители 
 Королевство Франция — Людовик IX Святой (1226—1270). Регент Бланка Кастильская (1226—1236).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1226 году
 Болеслав V Стыдливый
 Абу-ль-Фарадж бен-эль-Гарун
 Ата Малик Джувейни, персидский историк и государственный деятель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1226 году
 Бурхард из Урсберга
 4 октября — св. Франциск Ассизский.
 8 ноября — Людовик VIII Лев (король Франции)

См. также